Shearing bezeichnet
George Shearing (1919–2011), britisch-amerikanischer Jazzmusiker
Eine Teppichmusterungstechnik, siehe Scheren (Textilveredelung)

Siehe auch:
Sharing